Глезен (Glezen Glacier) — ледник на Земле Виктории, Антарктида.
 Глезен, Жак-Мари (Jacques-Marie Glezen; 1757—1801) — французский публицист и депутат Национального собрания.